Afrikaneri (ili Buri), nizozemski doseljenici u Južnu Afriku.  Pod njihovim drugim nazivom Afrikaneri nazivani su akulturirani obojeni narodi koji nikada nisu nazivani Burima, vidi Obojeni (Coloureds).
 Buri (mitologija), djed Odina, vrhovnoga boga u nordijskoj mitologiji
 Buri, São Paulo, grad u Brazilu
 Tadž al-Mulk Buri, emir Damaska iz 12. stoljeća